Неуловимые — многозначный термин:
 Серия советских фильмов
 «Неуловимые мстители» — советский приключенческий художественный фильм 1966 года.
 «Новые приключения неуловимых» — советский приключенческий художественный фильм 1968 года.
 «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» — советский двухсерийный приключенческий художественный фильм 1971 года.

 Другое
 Неуловимые () — роман немецкого писателя Генриха Бёлля.
 «Неуловимые» () — американский боевик режиссёра Дэна Брэдли 2012 года.
 «Неуловимые» — российский приключенческий фильм режиссёра Артёма Аксененко.
 «Неуловимые: Последний герой» — российский приключенческий фильм режиссёра Артёма Аксененко, продолжение фильма «Неуловимые» 2015 года.
 «Неуловимые: Джекпот» — российский приключенческий фильм режиссёра Артёма Аксененко, третья часть франшизы «Неуловимые».
 «Неуловимые: Бангкок» — российский приключенческий фильм режиссёра Артёма Аксененко, четвёртая часть франшизы «Неуловимые».